Вересюк — прізвище.

Відомі носії 
 Вересюк Іван (1916—1946) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Вересюк Мирослав Петрович (*1955) — сучасний український поет.